Rambaud – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 La Chapelle-Rambaud – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Rodan-Alpy

Osoby o tym nazwisku:
 Alfred Nicolas Rambaud – francuski polityk, historyk, bizantynolog
 Gérard Rambaud – francuski narciarz alpejski
 Jacques Rambaud – francuski żeglarz, olimpijczyk